Bulut ist ein türkischer männlicher Vorname, der häufiger als Familienname vorkommt. Bulut heißt auf Deutsch „Wolke“.

Namensträger

Vorname 

 Bulut Aras (* 1953), türkischer Schauspieler
 Bulut Basmaz (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Bulut Kaya (* 1989), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Caner Bulut (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Ebubekir Bulut (* 1982), deutscher Profiboxer
 Erdogan Bulut (* 1961), türkischer Maler und Bildhauer
 Erol Bulut (* 1975), türkischer Fußballspieler
 Gamze Bulut (* 1992), türkische Mittelstreckenläuferin
 Hakkı Bulut (* 1945), türkischer Sänger und Schauspieler
 Kerem Bulut (* 1992), australisch-türkischer Fußballspieler
 Mateja Bulut (* 1992), kroatische Fußballspielerin
 Mehmet Bulut (* 1994), österreichisch-türkischer Fußballspieler
 Muhammed Bulut (* 1989), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Nazan Bulut (* 1973), türkische Fußballnationalspielerin

 Özlem Bulut (* 1982), kurdische Sängerin
 Saffet Bulut (* 1952), türkischer Politiker
 Uğur Bulut (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Umut Bulut (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Vedat Bulut (* 1997), türkischer Fußballspieler
  Yiğit Bulut (* 1972), türkischer Journalist

Siehe auch 
 Akbulut, Karabulut

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname